Joël Kiassumbua, né le  à Lucerne, est un footballeur international congolais. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie 

Né le  à Lucerne d’un père congolais et d’une mère suisse, il opte pour la sélection congolaise en 2015 dans le but de porter le maillot des Léopards. Il renonce de ce fait à la nationalité suisse, car selon l'article 10 de la constitution de la république démocratique du Congo, « la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre ».

En , il reçoit donc sa première convocation pour jouer avec la République démocratique du Congo, pays de son père.

Palmarès

En équipe nationale 
  Suisse -17
 Vainqueur de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2009

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en avril 1992
Naissance à Lucerne
Sportif lucernois
Footballeur suisse
Footballeur international congolais (RDC)
Gardien de but au football
Joueur du FC Rapperswil-Jona
Joueur du FC Wohlen
Joueur du FC Lugano
Joueur du Servette FC